Bullion (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Bullion (Yvelines), een gemeente in het Franse departement Yvelines (regio Île-de-France)
 Bullion Mountains, een bergketen in de Mojavewoestijn in Californië, VS
 Bullion (numismatiek), de term waarmee staven of munten in edelmetaal worden aangeduid